Pierre Lemoine (1884-1944), officier de justice français ;
 Pierre Lemoine (1920-2006), inspecteur général des musées de France et conservateur du patrimoine français ;
 Pierre Lemoine (1927-), architecte et militant nationaliste breton.